JNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Juneau International, Juneau, Stati Uniti d'America